Goterkrigen dækker over flere krige:

 Goterkrigen (377-382) – mellem to gotiske stammer og det Østromerske rige
 Goterkrigen (402-403) – mellem visigoterne og det Vestromerske rige
 Goterkrigen (535-554) – mellem ostrogoterne og det Østromerske rige